

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 5 podstawowych
 Stawy – część miasta Dęblin
 Stawy – część miasta Ryki
 Stawy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Stawy – przysiółek wsi Lubięcin w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól
 Stawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Stawy – część wsi Chronów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz  
 Stawy – część wsi Tęgoborze w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Stawy – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem 
 Stawy – przysiółek wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice 
 Stawy – część wsi Łękawica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów 
 Stawy – przysiółek wsi Chocznia w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice  
 Stawy – część wsi Szulmierz w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowski, w gminie Regimin  
 Stawy – osada w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim w gminie Liw
 Stawy – osada w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Stawy – część wsi Piwoda w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica  
 Stawy – część wsi Kopytowa w woj. podkarpackim], w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka 
 Stawy – część wsi Łysakówek w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Stawy – część wsi Łysaków w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Stawy – część wsi Mazańcowice w woj. śląskim, w pow bielskim, w gminie Jasienica
 Stawy – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna 
 Stawy – część wsi Kowale w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Stawy – osada wsi Grabarze w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Stawy – osada w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Stawy – część wsi Bardo w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Stawy – część wsi Chobrzany w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Stawy – część wsi Małgów w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela

Miejscowość na Białorusi 
 Stawy (Białoruś) – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego

Zobacz też 
 Stawy – stacja kolejowa
 Stawy Monowskie